Assimilation (fra latin assimilatio "gøren lig med", af ad "til" og similis "lig med, mage til") betegner, at noget gøres lig med noget andet.

Assimilation bruges i flere forskellige betydninger:
 Inden for samfundsvidenskaben om kulturel tilpasning – se Assimilation.
 Inden for biologien om processer i planter – se Assimilation (biologi).
 Inden for fonetikken om det fænomen, at sproglyde påvirker hinanden – se Assimilation (fonetik).
 Inden for psykologien om en indlemmelse af ny viden – se Assimilation (psykologi)